LAcadémie Temenos,  ou Temenos Academy of Integral Studies,  est une organisation caritative éducative à Londres qui vise à offrir une éducation en philosophie et en arts à la lumière des traditions sacrées de l'Orient et de l'Occident.

Ses origines s'étyablissent en 1980 lorsque le journal Temenos est créé par Kathleen Raine, Keith Critchlow, Brian Keeble et Philip Sherrard pour publier des travaux originaux reconnaissant la spiritualité comme un besoin primordial de l'humanité. Dix ans plus tard, l'académie est fondée pour étendre ce projet au travers de conférences et de groupes d'étude. Il est d'abord hébergé à l'Institut d'architecture du Prince de Galles à Regent's Park. Depuis la fermeture de l'institut, l'académie organise désormais des réunions dans différents lieux à Londres.

Depuis 1990, le prince de Galles est parrain de l'académie. Il affirme:

En outre, le travail de l'Académie Temenos aborde l'importance de l'enseignement de ce que l'on peut définir comme la philosophie éternelle qui sous-tend chaque civilisation et chaque religion. Conformément au message de Kathleen Raine :

Personnalités associées 
Les conférenciers incluent Hossein Elahi Ghomshei et Z'ev ben Shimon Halevi (Warren Kenton). L'académie a organisé une conférence du Dalaï Lama lors de sa visite à Londres en 2004. La revue Temenos est poursuivie sous le nom de Temenos Academy Review.

Travaux 
 René Guénon and the heart of the Grail, 2015.

Références

Liens externes 

 

Pérennialisme
Organisme fondé en 1990
Charles III (roi du Royaume-Uni)